Bethea ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bethea (1879–1945), US-amerikanischer Politiker
 Antoine Bethea (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Elvin Bethea (* 1946), US-amerikanischer Footballspieler
 Larry Bethea (1956–1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Solomon Hicks Bethea (1852–1909), US-amerikanischer Jurist